Kostel svatého Kosmy a Damiána je název více objektů:

v Česku
 Kostel svatých Kosmy a Damiána v Praze (součást areálu Emauzského kláštera)

na Slovensku
 Kostel svatého Kosmy a Damiána (Bratislava)
 Kostel svatých Kosmy a Damiána (Sedliacka Dubová) – zřícený
 Chrám svatých Kosmy a Damiána (Cigeľka)

v zahraničí
 Kostel svatého Kosmy a Damiána (Paříž) – zaniklý

Související články 
 Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
 Kaple svatého Kosmy a Damiána (Vrbanj) (Chorvatsko)

Externí odkazy